Niemcy:
 Geschwend - dzielnica Todtnau

Zobacz też:
 Gschwand
 Gschwend
 Gschwendt
 Gschwent